Тетрицкаройский муниципалитет ( tetri c’qaros municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Квемо-Картли. Находится в центре Грузии, на территории исторической области Нижняя Картли. Административный центр — Тетри-Цкаро.

История 
Манглисский район был образован в 1929 году в составе Тифлисского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР под названием Агбулахо-Манглисский район. В первой половине 1930-х переименован в Агбулахский район. 19 сентября 1940 года переименован в Тетрицкаройский район. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 21 889 жителей, на 1 января 2014 года — 28,3 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 25 354 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 25,8 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 27,7 тыс. чел.

Абсолютное большинство населения муниципалитета составляют грузины — 74,0 %.

Основная часть первого по численности национального меньшинства муниципалитета — азербайджанцев-карапапахов (7,33 %) — проживает в селе Косалари (100 % из 1056 жителей) на юго-востоке и в селе Шихило (100 % из 193 жителей) на юго-западе муниципалита, а также в селе Намтвриани (65 % из 210 жителей) на крайнем северо-западе муниципалитета.

Основная часть второго по численности национального меньшинства муниципалитета — армян (7,31 %) — проживает на юге. Абсолютное большинство населения армяне составляют в сёлах к юго-востоку от города Тетри-Цкаро — Самшвилде (98 % из 517 жителей) и Дагети или Дагет-Хачини (99 % из 235 жителей) — и на крайнем юго-востоке муниципалитета — в сёлах Патара-Дурнуки (85 % из 61 жителя) и Диди-Дурнуки (76 % из 129 жителей). Крупное меньшинство имеется к юго-западу от города Тетри-Цкаро, в селе Самгерети (25 % из 386 жителей при 63 % грузин). Остальная часть проживает в самом городе Тетри-Цкаро.

Основная часть третьего по численности национального меньшинства муниципалитета — греков (5,1 %) — проживает на юго-западе муниципалитета. Абсолютное большинство населения греки сохраняют в селе Цинцкаро (98 % из 572 жителей) на юго-востоке, а также к западу от города Тетри-Цкаро — в сёлах Патара-Ирага (85 % из 139 жителей), Джиграшени (84 % из 44 жителей), Диди-Ирага (65 % из 69 жителей), Ивановка (64 % из 75 жителей), а также в селе Абелиани (78 % из 46 жителей) к северо-востоку от города Тетри-Цкаро. Большую долю греки составляют в селе Котиши (48 % из 21 жителя при 38 % грузин) на крайнем юго-востоке, а также в селе Алексеевка (19 % из 105 жителей при 57 % грузин и 15 % осетин) на западе и Алгети (15 % из 259 жителей при 29 % грузин и 25 % русских) на севере.

Осетины составляют абсолютное большинство в сёлах Архоти (90 % из 20 жителей) и Чинчриани (72 % из 29 жителей) на крайнем северо-западе муниципалитета на юго-восточных склонах Триалетского хребта. Около 10 в основном западных и юго-западных сёл к 2002 году полностью обезлюдели.

Культура 
На территории муниципалитета расположен монастырь Гударехи XIII века.

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 86 населённых пунктов, в том числе 1 город, 1 посёлок ( — даба) и 84 села:

Примечания 

Муниципалитеты Грузии